Aaly steht für:

 Aaly Karaschew, Politiker und ehemaliger Ministerpräsident, Kirgisistan
 Aaly Tokombajew (1904–1988), Dichter, Kirgisistan